Мармарош, Марамарош, Марамуреш може мати такі значення:

 Мармарощина (Мармарош) - історична область у Східних Карпатах
 Північний Мармарош (Північна Мармарощина) - область у України
 Південний Мармарош (Південна Мармарощина) - область у Румунії
 Мармарош (комітат) - історичний комітат Угорського королівства
 Мармарош (жудець) - жудець на північному заході Румунії
 Мармарош-Сигіт - місто в Румунії
 Мармароська улоговина - міжгірна улоговина в Україні
 Мармароський масив - гірський масив у Східних Карпатах
 Мармароський заповідний масив - природоохоронна територія в Українських Карпатах

Див. також 
 Мармароська греко-католицька єпархія
 Мармарош-Сигітські судові процеси